Der Duft des Geldes ist der Titel von
 Der Duft des Geldes (1998), Schweizer-deutscher Dokumentarfilm von Dieter Gränicher
 Tatort: Der Duft des Geldes, 1999 erstausgestrahlter Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort
 Der Duft des Geldes (2002), deutsche Familienkomödie von Karl Kases